

Geografia
Bahamas
 Andros – isola delle Bahamas
 Andros Town – città sull'isola di Andros
Grecia
 Andro o Andros – isola delle Cicladi
 Andros – capoluogo dell'omonima isola greca

Personaggi fittizi
 Andros – personaggio della serie Power Rangers in space

Persone
 Edmund Andros – politico inglese

Altro
 Trofeo Andros – competizione automobilistica francese